Con el término Itis podemos designar a:

Itis, en la mitología griega es el hijo de Tereo y Procne;
La terminación médica -itis, empleada para designar una inflamación;
Itis, un centro comercial en Helsinki.
ITIS, siglas en inglés del sistema integrado de información taxonómica.